<noinclude>
Див. 
Олександр Гладишев: 
 Гладишев Олександр Георгійович (. 1956) — державний діяч.
 Гладишев Олександр Костянтинович (1895-1916) — агітатор-революціонер.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок